Schönhöhe ist ein deutscher Ortsname:

 Schönhöhe (niedersorbisch Šejnejda), Ortsteil der Gemeinde Tauer, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland
 Schönhöhe, bis 1938 Powalczin, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Powałczyn im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen